Хахам — еврейская фамилия.

В Российской империи имела распространение главным образом в Бессарабской губернии (от диалектного идиш — хахам, резник).

 Хахам, Давид Исаакович (род. 1948) — молдавский и израильский краевед, издатель.
 Хахам, Эмиль Жансонович (1935—2010) — молдавский филолог и педагог-методист.